

Техніка 
 Труба — довгий порожнистий предмет або пристрій, звичайно кільцевого перерізу, призначений для переміщення рідини, пари, газу та інше.
 Сталеві труби
 Чавунні труби
 Залізобетонні труби
Нержавіючі труби
 Водовідвідна труба — порожниста споруда під дорогою, насипом тощо, для пропускання води.
 Димова труба — пристрій для відведення диму.
 Труба — оптичний прилад (або частина його) для спостереження віддалених предметів.
 Труба — порожнистий пристрій циліндричної форми, що є частиною деяких видів вогнепальної зброї, торпедних апаратів тощо.
 Труба — подовжена вертикальна або з нахилом у бік корми судна (корабля) конструкція, яка піднесена над надбудовами судна та призначена для відведення продуктів горіння у повітря.
  — пристрій зв'язку на невеликі відстані.
 Гельмпортова труба — вертикальна труба, у якій проходить балер стерна.
 Аеродинамічна труба — лабораторна споруда, яка створює потужний повітряний потік для дослідження явищ, котрі виникають під час обтікання твердих тіл повітрям.
 Труба (розм.) — кінець, загибель; безпорадне становище.
 Труба — розмовне позначення мобільного телефона.

Анатомія 
 Труба — канал в організмі людини або тварини для сполучення між органами.
 Євстахієва труба
 Маткова труба

Інше 
 Труба — духовий мідний музичний інструмент високого регістру з зігнутим у кільце циліндричним або конічним корпусом і розтрубом на кінці.
 Єрихонська труба — про дуже гучний голос.

Див. також 
 Полімерні труби
 Розтруб
 Трубопровід
 Трубка
 Профільні труби

Примітки

Посилання